Strypa - rzeka w obwodzie tarnopolskim Ukrainy, lewy dopływ Dniestru
 Strypa - rzeka w obwodzie wołyńskim Ukrainy, lewy dopływ Ługu
 Strypa - wieś w obwodzie zakarpackim Ukrainy